Aankomststempel (post), een type poststempel
 Aankomststempel (inreisdocument), een stempel waaruit aankomst in een bepaald land of jurisdictie blijkt